La bataille de Landévant se déroula pendant la Chouannerie, lors de l'expédition de Quiberon.

La bataille 
Le , disposant désormais de  sous ses ordres, le général Hoche lance une nouvelle offensive contre les  de Joseph de Puisaye. À Brandérion, les Chouans sont refoulés par le général Chabot. Hoche et Josnet attaquent Landévant défendue par Tinténiac ce dernier contre-attaque, et appelle Vauban à l'aide. Cependant le général Mermet repousse Tinténiac et ses troupes se replient. Vauban arrive à ce moment, il rallie les fuyards puis se porte sur Auray où il disperse un corps républicains aux abords de la ville, il n'ose cependant entrer dans la cité et se replie.

Selon le représentant Brüe, les Chouans ont perdu une centaine de tués. Tinténiac se replie à Locoal-Mendon tandis qu'Auray tombe à son tour. Risquant d'être pris à revers, Vauban doit abandonner Locoal-Mendon. À la fin de la journée les chouans se sont repliés sur Ploemel, Erdeven et Carnac.

Bibliographie 
 , 1196.
 , 576.

Références 

Bataille des guerres de la Révolution française
Bataille de 1795
Bataille sur le sol breton
Chouannerie dans le Morbihan
Juillet 1795